German Open henviser til flere artikler:
 German Open (ATP-turnering)
 German Open (WTA)